Strange Justice (1932), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Victor Schertzinger
Strange Justice (1999), een Amerikaanse dramafilm onder regie van Ernest Dickerson